Valle d'Aosta – regione d'Italia
 Valle d'Aosta – vino DOC italiano
 Valle d'Aosta Calcio – squadra di calcio di Aosta
 Valle d'Aosta Open – torneo di tennis

Pagine correlate 

 Vallée d'Aoste
 valdostana
 valdostano